Die 1. deild karla 2006 war die 52. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 14. Mai und endete am 16. September 2006. Neben Meister Fram Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte HK Kópavogur auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Landsbankadeild auf. Wegen der Aufstockung der 1. deild karla auf 12 Vereine stieg nur der Tabellenletzte in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2006 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2006 rsssf.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006